Cafetier steht für:

 Veraltete Bezeichnung für einen Besitzer eines Cafés

Siehe auch:
 Cafeteria
 Cafetière als Bezeichnung für eine Pressstempelkanne